Фискален (произлиза от думата фиск) обикновено се отнася до публичните финанси, в частност бюджетни приходи, държавен дълг или разноски. В този контекст може да се отнася до:

 Фискална политика
 Фискален резерв
 Фискален дефицит
 Фискална година
 Фискална загуба